Kállay Kálmán (1890–1959) református lelkész, egyetemi tanár, sémi filológus
 Kállay Kálmán (1926) belgyógyász, nefrológus